Niemcy:
 Hansaviertel – dzielnica Berlina
 Hansaviertel – dzielnica Frankfurtu nad Odrą
 Hansaviertel – dzielnica Münster
 Hansaviertel – dzielnica Rostocku

Zobacz też:
 Hanseviertel